

Прізвища 
 Мессінг Вольф Григорович (1899—1974) — естрадний «артист оригінального жанру» психотерапевт.
 Дебра Мессінг (1968) — американська акторка.
 Мессінг Станіслав Адамович (1890—1937) — радянський діяч органів державної безпеки.